Допла́тная марка (или по́рто-ма́рка) — почтовая марка, применяемая для взыскания почтового сбора с получателя: а) в случае отправки почтового отправления с недостаточной оплатой или с неоплатой почтовых сборов, б) за почтовые отправления, доставку которых должен оплачивать именно получатель (к примеру, доплатные марки ). Доплатные марки отличает то, что они не продавались населению, а наклеивались почтовыми служащими на корреспонденцию, оплаченную отправителем ниже действующего тарифа, при этом сумма доплаты взыскивалась с адресата при вручении корреспонденции. В СССР доплатные марки выпускались до 1925 года.

Описание 
С помощью доплатных марок указывается, сколько получатель должен доплатить в случае корреспонденции, не оплаченной или не полностью оплаченной отправителем.

Поскольку доплатные марки почти всегда используются в пределах одной страны, их рисунок обычно довольно прост и в основном представляет собой число большого размера и надпись «Доплата»,  («Почтовая доплата»), «Porto» и т. п. Очень часто название страны не указывается. Как и в случае с марками стандартного выпуска, нужны самые разные номиналы для восполнения конкретных сумм.

Хотя с технической точки зрения для попадания негашёных доплатных марок в частные руки нет оснований, почтовые ведомства всегда были готовы продать их филателистам, поэтому доплатные марки многих стран имеются в больших количествах, почти все негашёные и недорогие. Гораздо реже встречаются гашёные доплатные марки на конверте.

Виды доплатных марок 
Почтовые администрации некоторых стран эмитировали разные виды доплатных марок:
 обычные доплатные марки,
 посылочные доплатные марки,
 доплатные марки денежных поручений,
 доплатные марки сельской почты,
 дополнительные доплатные марки (военно-налоговые, морские),
 доставочные доплатные марки.

Посылочные доплатные марки 
К посылочным доплатным маркам относятся почтовые марки, которые официально служат для взыскания дополнительной платы за пересылку почтовых посылок. Марки такого типа эмитировались в США (в 1912 году), а также в Бельгии с 1954 года. Текст на доплатных посылочных марках США 1912 года:  («Посылочная почта США — Доплата»). В случае неоплаты почтового сбора с посылки обычно он взыскивается с получателя наличными или с помощью доплатных марок.

Доплатные марки денежных поручений

Доплатные марки сельской почты 
Доплатные марки сельской почты предназначены для оплаты доставки корреспонденции в сельский район, который обслуживает почтовое отделение, и для взыскания доплаты. Такие почтовые марки были выпущены, к примеру, в 1862 году в Бадене.

Дополнительные доплатные марки

Военно-налоговые 

Особым видом дополнительной доплатной марки, предназначавшейся для почтовых отправлений, являются военно-налоговые доплатные марки, которые не были оплачены отправителем военно-налоговой маркой. При этом оплата недостающего сбора производилась адресатом в двойном размере.

Морские 

В Мексике в период с 1875 по 1882 год в почтовом обращении были морские доплатные марки — почтовые марки дополнительного сбора за пересылку почтовых отправлений за границу, перевозимых судами французских и английских судоходных линий. Этот дополнительный почтовый сбор взимался Мексикой в течение нескольких лет, начиная с 1875 года, в связи с отражением французского вторжения 1861—1867 годов. На марках была сделана надпись на испанском:  («Морской сбор»).

Доставочные доплатные марки 

Доставочными доплатными марками называется особый вид доплатных марок, предназначенных для оплаты дополнительного почтового сбора за доставку отправления адресату в случае её неоплаты отправителем.

История 
Проблема, заключавшаяся в том, что делать с письмами, пересылка которых не была полностью правильно оплачена, существовала с момента появления регулярной почты. Эта проблема ещё более усугубилась после начала применения для франкирования писем почтовых марок, или франко-марок, поскольку теперь отправители сами принимали решение о правильной сумме оплаты почтового тарифа, не пользуясь помощью сведущих почтовых служащих.

В разное время в некоторых странах было принято просто возвращать письмо отправителю, однако многие другие страны применили иной подход: доставить письмо и взыскать плату с получателя. Вначале почтовый служащий просто писал на конверте что-то вроде «Доплатить 3 цента» (), но это приводило к злоупотреблениям со стороны доставщиков почты, которые могли сделать такую надпись от себя и присвоить разницу себе.

Эта проблема была решена во Франции в 1859 году, когда впервые ввели в употребление официальные доплатные марки, или порто-марки, наклеиваемые в почтовом отделении перед доставкой письма получателю. Этому примеру последовали многие другие государства. Так, в Баварии первые доплатные марки появились в 1862 году, в Италии в 1863 году, в Нидерландах и Бельгии в 1870 году, в США в 1879 году. В редких случаях для доплаты использовались обычные почтовые марки.

Поначалу порто-марки выполняли весьма специфическую функцию: они использовались, если стоимость пересылки было трудно заранее определить, особенно при направлении писем за границу. Только с учреждением в 1874 году Всемирного почтового союза были установлены единообразные почтовые тарифы.

Среди многочисленных примеров доплатных марок можно назвать более 50 знаков почтовой оплаты с надпечаткой  на почтовых марках Борнео, марки Австрии 1916 года с надпечаткой  и др.

Доплатные марки (или «виньетки», поскольку они не имели номинала) не всегда наклеивались на отдельные письма. В случае деловой корреспонденции общая сумма доплаты суммировалась и соответствующие марки наклеивались на самое верхнее письмо в пачке либо на обвёртку пачки. Виньетки также применялись для взыскания денег в других целях, к примеру, при подписке на журналы.

В наши дни вместо доплатных марок употребляются служебные штемпели с надписью «Почтовый сбор оплачивает получатель» (доплатные штемпели).

Доплатные марки СССР 

Первые советские доплатные марки девяти номиналов были выпущены 1 января 1924 года. На первых марках РСФСР с изображением руки с мечом, разрубающим цепь, сделали карминную (кирпично-красную) и оранжево-краснуюнадпечатку текста «Доплата» и нового номинала. Эти марки использовались только на Московском и Петроградском (Ленинградском) почтамтах до 30 апреля 1925 года.

В августе 1924 года на Моспочтамте был полностью израсходован тираж первых доплатных марок и было принято решение сделать надпечатку на марках первого стандартного выпуска РСФСР номиналом в 100 рублей. Фиолетовые надпечатки текста «ДОПЛАТА / 1 коп.» были выполнены в отделе обработки корреспонденции ручным каучуковым штемпелем. Все доплатные марки с надпечатками были изъяты из обращения 30 апреля 1925 года.

В мае — октябре 1925 года были изданы две серии доплатных марок разных номиналов, которые использовались до 1 февраля 1926 года. Эти марки были отпечатаны литографским и типографским способами на бумаге без водяного знака, а последние и с водяным знаком. Литографский выпуск существует с двумя различными зубцовками.

С 1 февраля 1926 года и до 15 мая 1927 года доплатные марки СССР всех номиналов использовались без каких-либо надпечаток в качестве почтовых. В июне 1927 года на доплатных марках 1925 года была сделана чёрная типографская надпечатка текста «ПОЧТОВАЯ МАРКА» и нового номинала. Марки поступили в обычное почтовое обращение.

В дальнейшем вместо доплатных марок стали применять доплатные штемпели с надписью «Доплатить» или «Доплата».

См. также

Примечания

Литература 
 [www.philately.h14.ru/BS/M.html Большой филателистический словарь] / Под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — : Радио и связь, 1988. — 320 с. — ISBN 5-256-00175-2. [См. Марки (почтовые), Марки доплатные.]
 
 Доплатные марки // Календарь филателиста на 1973 год. — М.: Связь, 1972. — 12—18 февраля.
 Крестовников С. Доплатные марки СССР // Советский филателист. — 1926. — № 7.
  
 [www.philately.h14.ru/FS/D.html Филателистический словарь] / Сост. О. Я. Басин. — : Связь, 1968. — 164 с. [См. Доплатное письмо, Доплатные марки.]
 Cabeen R. McP. Standard Handbook of Stamp Collecting /  Committee on Publications. — New York, NY, USA: Thomas Y. Crowell, 1979. — P. 468—470. — ISBN 0-690-01773-1.
 Dyer D. O., Sr. Is Stamp Collecting the Hobby for You?  — Kansas City, MO, USA: Truman Publishing Company, 1998. — P. 67. — ISBN 0-9663393-1-2.

Ссылки 

 «Доплатные марки» — глава из электронной книги «Мир филателии»  В. А. Новосёлова (Смоленск)  на сайте Союза филателистов России «Мир м@рок» 
 
 «Postage due stamps kept postmasters honest» — статья Рика Миллера () о доплатных марках на сайте «Linn's Stamp News»
 «1998 Trans-Mississippi Stamps Used As Postage Due»  — заметка Роланда Остина () на сайте «Современная почтовая история США»

Почтовые марки